Юрий Владимирович Кисличенко (1 мая 1925, Киев — 19 сентября 1999, Киев) —  советский и украинский архитектор и художник, член Союза художников УССР (с 1971).

Биография 
Родился в Киеве. В 1953 году окончил Киевский художественный институт по специальности архитектор. Работал в Киеве: архитектором-художником в Академии архитектуры УССР, архитектором в Военпроекте (1954—1956), Метропроекте (1956—1959), Киевметрострое (1959—1961), главным художником Общества художников (1961—1968), художником творческо-производственного комбината (1963—1985).

Творчество

Метрополитен 
 Станция метро «» в Киеве (1960, архитектор, совместно с А. В. Добровольским, М. С. Коломийцем, В. Д. Елизаровым, Г. И. Гранаткиным, И. Л. Масленковым, С. И. Крушинским, Ф. М. Зарембой и Н. М. Щукиной).
 Станции метро «», «» в Киеве (1976, художник, совместно с И. Г. Левитской).
 Станция метро «» в Киеве (1979, художник, совместно с И. Г. Левитской, А. Г. Шарай).

Музейные экспозиции 
 Оформление экспозиции Областного этнографически-мемориального музея В. Гнатюка, с. Велеснев Монастырисского района Тернопольской области, (1967—1969, совместно с И. Г. Левитской)
 Оформление экспозиции Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского (1979, совместно с И. Г. Левитской, работа отмечена дипломом ВДНХ УССР).
 Оформление экспозиции отдела «Природа» краеведческого музея в Остре (совместно с С. Ю. Кисличенко).

Памятники 
 Тарасу Шевченко в Звенигородке Черкасской области (1964, искусственный камень, гранит, скульпторы П. Ф. Кальницкий, П. Ф. Остапенко, архитектор Ю. В. Кисличенко)
 Василию Чапаеву в Лубнах (1966, чугун, гранит, скульпторы П. Ф. Кальницкий, П. Ф. Остапенко, архитектор Ю. В. Кисличенко)
 Марка Кропивницкого в Кировограде (1969, гранит, скульптор Э. М. Кунцевич, архитектор Ю. В . Кисличенко).

Семья 
 Сын — Сергей Кисличенко (род. 14.03.1958) — художник-проектант, член Национального союза художников Украины (с 1990 года).

В литературе 
 Юрий Кисличенко — один из героев очерка  «Наше метро» (1960).

Примечания

Литература 
 Кисличенко Юрій Володимирович // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних дослід. НАН України. — Редкол. І. М. Дзюба (та ін.). — .: Поліграфкнига, 2013. — Т. 13: Киї — Кок. — С. 99. — ISBN 978-966-02-6814-2. 
 Головко Г. В., Коломиец Н. С. Киевский метрополитен. — , Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 1963. — 42 с.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. — : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.  
 Киев: Архитектурно-исторический очерк / М. М. Шулькевич, Т. Д. Дмитренко. — Изд. 5-е, доп. и перераб. — : Будівельник, 1978. — С. 464 с., ил.
 
 Кисличенко Юрий Владимирович [Изоматериал] : лич. лист чл. СХ УССР. — К. : [б. и.], 1971. — 1 л. // .
 Хорунжий А. М. Наше метро. — ., Держлітвидав України, 1960. — 56 с.

Художники Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Архитекторы Украины
Архитекторы Киева